GRTS steht für:

 Gambia Radio & Television Service, eine halbstaatliche Rundfunkgesellschaft in Gambia
 Green River Test Site, ein militärisches Raketentestgelände
 Grenzrate der technischen Substitution

GRTS